Tau (Τ τ) er det 19. bogstav i det græske alfabet.

Tau kan henvise til flere steder:
 Tau (Ø) – en vulkanø i Amerikansk Samoa.
 Tau (Rogaland) – en by i Strand Kommune i Norge.
 Tău – 2 landsbyer i Rumænien.
 Vung Tau – en by i Vietnam.
 Dykh-Tau – et bjerg i Rusland.

- eller forskellige emner:
 Tau (protein) – et biokemisk protein.
 Tau-kors – et kors.
 Tauon eller tau-partikel – en elementarpartikel

Se også
 Tav (bogstav) – det sidste bogstav i det hebraiske alfabet